52-й чемпионат мира по лыжным видам спорта прошёл с 20 февраля по 3 марта 2019 года в австрийском Зефельде. Зефельд второй раз в истории принимал чемпионат мира после 1985 года.

На чемпионате было разыграно 22 комплекта наград. В отличие от предыдущего чемпионата в программу были добавлены командные соревнования женщин на нормальном трамплине.

Чемпионат завершился триумфом сборной Норвегии, которая завоевала 25 медалей, в том числе 13 из 22 золотых. В мужских лыжных гонках норвежцы выиграли все шесть золотых медалей, а в женских — 4 из 6. Сборная Германии завоевала 6 из 10 золотых медалей, разыгранных в прыжках с трамплина и в двоеборье. Кроме Норвегии и Германии золото на чемпионате сумели выиграть только Швеция (2) и Польша (1).

По три золотые медали на чемпионате завоевали норвежские лыжники Йоханнес Хёсфлот Клебо и Тереза Йохауг, а также немецкий прыгун с трамплина Маркус Айзенбихлер. Йохауг довела общее количество своих титулов чемпионки мира до 10. В лыжном двоеборье по две золотых и одной серебряной награде завоевали Эрик Френцель и Ярл Магнус Риибер. Норвежская лыжница Ингвильд Эстберг завоевала пять медалей, но ни одной золотой. Российский лыжник Александр Большунов завоевал 4 серебряные награды.

Медальный зачёт 
{| 
|-
| 1 ||align=left|  || 13 || 5 || 7 || 25
|-
| 2 ||align=left|  || 6 || 3 || 0 || 9
|-
| 3 ||align=left|  || 2 || 2 || 1 || 5
|-
| 4 ||align=left|  || 1 || 1 || 0 || 2
|-
| 5 ||align=left|  || 0 || 5 || 3 || 8
|-
| 6 ||align=left|  || 0 || 4 || 5 || 9
|-
| 7 ||align=left|  || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 8 ||align=left|  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 9 ||align=left|  || 0 || 0 || 2 || 2
|-
| rowspan=3| 10 ||align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| align=left|  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| ||Всего ||22 || 22 || 22 || 66'|}

 Медалисты 
 Лыжные гонки 
Мужчины

 Лыжное двоеборье 

Женщины

 Допинговый скандал 
27 февраля перед стартом мужской гонки на 15 км австрийской полицией по запросу прокуратуры Мюнхена и прокуратуры Инсбрука в рамках антидопингового расследования были задержаны 9 человек, среди которых 5 лыжников. На следующий день были обнародованы имена подозреваемых в манипуляциях с кровью: это казахстанец Алексей Полторанин, австрийцы Макс Хауке и , а также эстонцы Андреас Веэрпалу и Карел Таммъярв. В соответствии с австрийским законодательством спортсменам грозило до трёх лет тюрьмы, однако была вероятность, что дела в отношении подозреваемых были переданы в правоохранительные органы их родных стран.

 Выбор места проведения 
Город был выбран местом проведения мирового первенства на конгрессе ФИС 1-6 июня 2014 года в Барселоне. Вместе с ним на проведения турнира претендовали Оберстдорф (Германия), Планица (Словения) и Алма-Ата (Казахстан). Конгресс постановил, что австрийский Зефельд будет принимать чемпионат мира.

 Голосование 

 Расписание чемпионата Дано местное (центральноевропейское) время (UTC+2)

Лыжные гонки

Лыжное двоеборье

Прыжки с трамплина

См. также 
 Чемпионат мира по горнолыжному спорту 2019
 Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду 2019

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

Лыжный спорт
Лыжный спорт
Лыжный спорт
Спорт в Австрии в 2019 году
Чемпионаты мира в Австрии
Чемпионаты мира по лыжным видам спорта